Folgueras steht für:
Folgueras (Pravia), Parroquia in Asturien, Spanien 
Folgueras (Coaña), Parroquia in Asturien, Spanien 
 Folgueras (Siero), Ort der Gemeinde Siero, Asturien, Spanien 
 Folgueras (Oviedo), Ort der Gemeinde Oviedo, Asturien, Spanien 

Folgueras ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Antonio Figueras y Sión, Erzbischof in Spanien, siehe Liste der Erzbischöfe von Granada